O Campeonato Piauiense de Futebol de 1944 foi o quarto campeonato de futebol do Piauí. A competição foi organizada pela Federação Piauiense de Futebol e o campeão foi o Flamengo.

Premiação

Piaui
1944